Criquebeuf est un toponyme normand, venant du norrois kirkja « église » et both « cabane, barraque ». 

Criquebeuf-sur-Seine, une commune française dans le département de l'Eure. 
Criquebeuf-la-Campagne, une commune française dans le département de l'Eure.
Criquebeuf-en-Caux, une commune française dans le département de la Seine-Maritime.

Autre graphie
Cricquebœuf, une commune française dans le département du Calvados.